

Sigle 
 Konfederacja Polski Niepodległej  – partito politico polacco

Aziende 
 KPN – Koninklijke KPN NV, società olandese di telecomunicazioni

Codici 
 KPN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kipnuk (Stati Uniti d'America)
 kpn – codice ISO 639-3 della lingua kepkiriwát